Спартанец — гражданин древнего государства Спарта в Греции на юге полуострова Пелопоннес.

В современных художественных произведениях может иметь следующие значения:
 «Спартанец» — российский документальный фильм 1993 года Алексея Погребного
 «Спартанец» — американский политический триллер 2004 года Дэвида Мэмета
 Спартанец — персонаж комиксов WildStorm, участник команды WildC.A.T.s
 Сержант Джон Спартан (Sergeant John Spartan) — главный герой фильма Разрушитель.